МКР, мкР либо мкр (кириллицей) может означать:
 Мягкий контейнер разового использования.
 Микрорентген (мкР) — миллионная доля рентгена.
 Микрорайон (мкр.) — социально-планировочная единица деления территории города.
 Микрон (мкр) — единица измерения длины, равная 10−6 метра (10−3 миллиметра); официально название употреблялось в 1879—1967 годах, ныне устарело (используется название «микрометр»).
 Межконтинентальная крылатая ракета — крылатая ракета с дальностью МБР.
 Микрорадиан (мкрад, мкр) — единица измерения плоских углов, равная 10−6 рад.
 Модель конечного результата — один из способов оплаты работы медицинских учреждений.
 Межгосударственная корпорация развития учреждена с целью развития научно-промышленной и высокотехнологичной кооперации в странах ОДКБ и ЕврАзЭС.
Междисциплинарная курсовая работа - Междисциплинарная курсовая работа является самостоятельной учебной работой студента, подтверждающей способность будущего бакалавра самостоятельно и профессионально поставить и охарактеризовать определенную управленческую проблему или бизнес-процесс на предприятии в теоретическом, методическом и прикладных аспектах.
 Метод конечных разностей — один из численных методов решения дифференциальных уравнений, основанный на замене производных разностными схемами.

См. также 
 MKP (латиницей)
 MCR